CAPN11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 739 амінокислот, а молекулярна маса — 84 423.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Кальпаїни